La Coppa di Lega 2009-2010 fu la 6ª edizione dell'omonima competizione italiana di hockey su pista. Il torneo, organizzato dalla Lega Nazionale Hockey, fu promosso con la finalità di sperimentare il nuovo regolamento internazionale della disciplina, entrato in vigore pochi mesi prima.

La competizione, a cui parteciparono tutti i club italiani di ogni categoria, fu conquistata dall' per la 1ª volta nella sua storia.

Prima fase

Basilicata, Campania e Puglia

Girone A

Girone B

Finale 

|colspan="4" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 ottobre 2009

 Qualificato alle final six:

Emilia-Romagna

Girone A

Girone B

Girone C

Girone finale 1º/3º posto 

 Qualificato alle final six:

Friuli-Venezia Giulia e Veneto 

 Qualificato alle final six:

Liguria e Toscana

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Semifinali 

|colspan="4" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 ottobre 2009

Finale 

|colspan="4" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 ottobre 2009

 Qualificato alle final six:

Lombardia

Girone A

Girone B

Finale 

|colspan="4" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 ottobre 2009

 Qualificato alle final six:

Piemonte 

 Qualificato alle final six:

Finale 
Inizialmente era prevista la Final Six della manifestazione da disputarsi nei giorni 2 e 3 gennaio 2010 presso il PalaPansini di Giovinazzo. 

Quattro dei club qualificati si ritirarono e pertanto fu giocata la finale tra le due squadre che confermarono la partecipazione, Amatori Lodi e Bassano 54.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Coppa di lega di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2009
Tornei per club di hockey su pista nel 2010